Ivana Lisjak era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Andrea Hlaváčková che ha battuto in finale Tatjana Maria 6–4, 0–6, 7–6(8–6).

Teste di serie

  Andrea Hlaváčková (campionessa)
  Anne Keothavong (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens (secondo turno)
  Elica Kostova (quarti di finale)

 Julia Glushko (secondo turno)
 Tatjana Maria (finale)
 Kristína Kučová (secondo turno)
 Ekaterina Ivanova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2011